DFI bzw. dfi steht als Abkürzung für:
 DECHEMA-Forschungsinstitut
 Defiance Memorial Airport, IATA-Code des Flughafens in Ohio, USA
 Demokratische Fraueninitiative
 Det Danske Filminstitut
 Deutsch-Französisches Institut
 Diamond Flower Inc., taiwanischer Hersteller von Mainboards, siehe DFI (Unternehmen)
 Dokumentarfilminitiative
 Dynamische Fahrgastinformation

Abkürzung